Sébastien Frénot (ur. 9 stycznia 1973) – francuski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 1991.

7 marca 1991 roku w Reit im Winkl podczas mistrzostw świata juniorów zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Grégory Renandem, Régisem Bajardem i Xavierem Arpinem. Francuzi przegrali wówczas z drużynami Czechosłowacji i Finlandii.

26 stycznia 1992 zwyciężył w Pucharze Króla.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Frénota na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973